Дельфи:

 Метод Дельфи — метод групповой заочной экспертной оценки.
 DELFI — прибалтийский новостной портал.

См. также 
 Дельфос
 Дельфы (значения)
 Delphi